Vertig József (1945–2018) labdarúgó, hátvéd (Salgótarjáni BTC)
 Vertig József (?–1989) énekes